

Geografia 
 Francia
 Puygaillard-de-Lomagne – comune nella regione dell'Occitania
 Puygaillard-de-Quercy – comune nella regione dell'Occitania